In der Liste der Landkreise Preußens werden alle Landkreise und Kreise aufgeführt, die jemals in Preußen existiert haben.

Gliederung 
Die Angabe der Kreise erfolgt in dieser Reihenfolge:
 Brandenburg
 Hannover
 Hessen-Nassau
 Hohenzollern
 Ost- und Westpreußen
 Pommern
 Posen
 Rheinprovinz
 Sachsen
 Schlesien
 Schleswig-Holstein
 Westfalen

Diese Gebiete sind oft – aber nicht immer – deckungsgleich mit den z. T. gleichnamigen Provinzen.

Kreise oder Landkreise 
In der unten aufgeführten Liste werden alle Kreise oder Landkreise ohne Bezeichnungen angegeben. Für die Bezeichnungen Kreis und Landkreis galten die folgenden Regeln:
 Die amtliche Bezeichnung nach preußischem Landesrecht war grundsätzlich Kreis. Nur bei denjenigen Kreisen, deren Kreisstadt kreisfrei war (einen eigenen Stadtkreis bildete) oder aus dem Kreisverband ausschied, wurde die Bezeichnung Landkreis üblich.
 Ab dem 1. Januar 1939 war die weitgehend (mit Ausnahme Preußens!) einheitliche Bezeichnung im Deutschen Reich  Landkreis. Weder die Preußische Verfassung (Artikel 71, Absatz 2) noch die Kreisordnungen wurden bis 1945 geändert, so blieb es bei den Bezeichnungen Kreis und Stadtkreis und nur unter der oben genannten Voraussetzung bei Landkreis.

Abkürzungen 
 A = Auflösung
 E = Eingliederung
 GA = Gebietsaustausch
 KV = Sitz der Kreisverwaltung / des Landratsamtes
 N = Neubildung
 NÄ = Namensänderung
 TA = Ausgliederung eines Teils (Teilausgliederung)
 TE = Eingliederung eines Teils (Teileingliederung)
 TU = Umgliederung eines Teils (Teilumgliederung)
 U = Umgliederung
 (grt) = größtenteils (in der Regel der Teil mit der ehemaligen Kreisstadt)
 (t) = teilweise

Hinweis 

Die Namen der Kreise in vom Deutschen Reich ab 1939 besetzten polnischen Gebieten werden kursiv dargestellt.

Listen

Brandenburg

Hannover 

Am 12. September 1867 wurden jeweils mehrere hannöversche Ämter zu Kreisen zusammengeschlossen. Allerdings blieben die Ämter bestehen. Da die Kreise in erster Linie nur steuerrechtliche Aufgaben wahrnahmen, nannte man sie bis zur Kreisgebietsreform am 1. April 1885 "Steuerkreise".

Hessen-Nassau

Hohenzollernsche Lande 

Mit Wirkung vom 17. August 1855 wurden die hohenzollerischen Oberämter in den Hohenzollernschen Landen mit den Landkreisen im übrigen Preußen gleichgestellt. Die beiden verbliebenen Oberämter Hechingen und Sigmaringen wurden am 7. Oktober 1925 in Kreise (bzw. Landkreise) umbenannt.

Ost- und Westpreußen

Pommern

Posen

Rheinland

Sachsen

Schlesien

Schleswig-Holstein 
Die Einteilung des Landes in einen Stadtkreis und 19 Landkreise galt ab dem 22. September 1867.

Die alte Schreibweise der Orte "Reinbeck" und "Wandsbeck" wurde am 1. September 1877 durch eine Anordnung über die einheitliche Regelung der Schreibweise für Ortsnamen von der Provinzialregierung in Schleswig in "Reinbek" und "Wandsbek" geändert.

Westfalen

Literatur 
Walther Hubatsch (Hrsg.): Grundriß zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815–1945. Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg/Lahn;
Reihe A: Preußen;
 Band 1: Ost- und Westpreußen. bearbeitet von Dieter Stüttgen, 1975, ISBN 3-87969-108-8,
 Band 2: Teil 1: Provinz Posen. bearbeitet von Dieter Stüttgen, Teil 2: Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen. bearbeitet von Walther Hubatsch, 1975, ISBN 3-87969-109-6,
 Band 3: Pommern. bearbeitet von Dieter Stüttgen, 1975, ISBN 3-87969-115-0,
 Band 4: Schlesien. bearbeitet von Dieter Stüttgen, Helmut Neubach und Walther Hubatsch, 1976, ISBN 3-87969-116-9,
 Band 5: Brandenburg. bearbeitet von Werner Vogel, 1975, ISBN 3-87969-117-7,
 Band 6: Provinz Sachsen. bearbeitet von Thomas Klein, 1975, ISBN 3-87969-118-5,
 Band 7: Rheinland. bearbeitet von Rüdiger Schütz, 1978, ISBN 3-87969-122-3,
 Band 8: Westfalen bearbeitet von Walther Hubatsch, 1980, ISBN 3-87969-123-1,.
 Band 9: Schleswig-Holstein. bearbeitet von Klaus Friedland und Kurt Jürgensen, 1977, ISBN 3-87969-124-X,
 Band 10: Hannover. bearbeitet von Iselin Gundermann und Walther Hubatsch, 1981, ISBN 3-87969-125-8,
 Band 11: Hessen-Nassau. bearbeitet von Thomas Klein, 1979, ISBN 3-87969-126-6,
 Band 12: Preußen. Teil B, II: Die Hohenzollernschen Lande, bearbeitet von Walther Hubatsch, 1978, ISBN 3-87969-127-4.

Siehe auch 
 Kreisreformen in Preußen
 Kreisreformen in Deutschland bis 1949 (ohne Bayern und Preußen)
 Liste der Stadtkreise Preußens
 Liste der Provinzen Preußens

!
Preussen, Landkreise
Preussen